Associação Desportiva Sanjoanense é um clube português, localizado na cidade de São João da Madeira, conhecida como a cidade dos sapateiros no Distrito de Aveiro, em Portugal.

História 
O clube foi fundado em 1924 e o seu actual presidente é Luís Vargas.

O Sanjoanense já disputou a 1ª divisão por quatro vezes na sua história, a última aparição foi na época 1968-1969. Na época de 2005-2006 jogou na 2ª divisão, série B.

A equipa jogou no Campeonato Nacional de Seniores (CNS) e tem todas as equipas de formação nos campeonatos nacionais.

Na época 2021-2022 competiram na Liga 3, a terceira divisão.

Futebol

Histórico (inclui 07/08)

Classificações

Hóquei em patins

Estádio 
A equipa disputa os seus jogos em casa no Estádio Conde Dias Garcia.

Equipamento 
A equipa de futebol veste equipamento da marca Hummel.

Na década de 1960, a Sanjoanense foi a impulsionadora da marca de calçado Sanjo, aliás marca que foi nomeada em sua honra.

Jogadores antigos
 Paulo Santos
 António Sousa
 António Veloso

Ligações externas 
 

 
Clubes de futebol fundados em 1924
Fundações em Portugal em 1924